Oleg Sergeev  – calciatore russo nato nel 1940
 Oleg Sergeev  – calciatore russo e allenatore nato nel 1968